Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Terry Holladay 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Billie Jean King (campionessa)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (semifinali)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)

 Betty Stöve (primo turno)
 Regina Maršíková (quarti di finale)
 Terry Holladay (finale)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1980